Enzisweiler ist der Ortsname von:

 Enzisweiler (Bad Schussenried), Ortsteil der Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Enzisweiler (Bodolz), Ortsteil der Gemeinde Bodolz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Enzisweiler (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg